Дэвид Кларк:
 Кларк, Дэвид (1908—2004) — американский актёр.
 Кларк, Дэвид (1937—1976) — английский археолог.
 Кларк, Дэвид Дана (род. 1944) — американский учёный в области информатики.
 Кларк, Дэвид Александер (род. 1956) — американский полицейский.
 Кларк, Дэвид (род. 1959) — американский гребец.